

Patronyme 
Auvray est un nom de famille notamment porté par :
 Jean Auvray (1580-1624), poète satirique français ;
 Antoine Auvray (1745-182?), acteur français ;
 Louis-Marie Auvray (1762-1833), préfet et général français ;
 Félix Auvray (1800-1833), peintre et écrivain français ;
 Louis Auvray (1808-1871), personnalité politique française ;
 Louis Jean-Baptiste Auvray (1808-1871), personnalité politique française ;
 Louis Auvray (1810-1890), sculpteur et critique d'art français ;
 Georges Auvray (1858-1931), compositeur français ;
 Émile Auvray (1864-1933), architecte français ;
 Henry Auvray (1878-1947), archéologue français ;
 Stéphane Auvray (1981-), footballeur français ;
 Dominique Auvray (), monteuse française ;
 Sylvie Auvray (1974-), plasticienne française.

Toponyme 

 La Forêt-Auvray, commune française de l'Orne ;
 Hippodrome Robert-Auvray, hippodrome français à Vire.

Titres 

 Bellier et Auvray (1882), dictionnaire des artistes de l'école française

Autres 

 Prix Robert Auvray (1981-), course hippique française.

Notes et références

Notes

Références 
Géopatronyme : répartition du nom de famille Auvray avant la première guerre mondiale 

Patronyme normand